Yeginer ist der Familienname folgender Personen:

 Cem Lukas Yeginer (* 1993), deutscher Schauspieler
 Murat Yeginer (* 1959), deutscher Schauspieler und Regisseur